Burns Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burns Hill (Arkansas)	
 Burns Hill (Middlesex County, Massachusetts, 80 m)	
 Burns Hill (Middlesex County, Massachusetts, 90 m)	
 Burns Hill (New Hampshire)	
 Burns Hill (New Mexico)	
 Burns Hill (New York)